Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар 2018 проводился с 1 по 4 марта 2018 в городе Арау.

В чемпионате принимало участие 6 команд.

Победителями чемпионата стала команда Bern Capitals (Мишель Ягги / Свен Михель), второе место заняла команда Biel Touring 1 (Мишель Гриби / Рето Гриби). Бронзовые медали завоевала команда Thurgau (Nadja Grunder / Peter Hartmann).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в два круга.

Составы команд 

(источник: )

Групповой этап 

«W» — техническая победа; «L» — техническое поражение (Gstaad проиграл матч из-за превышения времени на обдумывание)

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео: 
 
 
 Плейлист «SM Mixed Doubles Elite 2018» (10 видео) на Youtube

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2018
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2018
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд 2018

Спорт в Швейцарии в 2018 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар
Март 2018 года
Спорт в Арау